Алексей Алексеевич Таль (25.02.1920 — 28.07.1995) — российский учёный в области теории управления и пневматических средств автоматизации, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, один из создателей советской школы пневмоавтоматики.

Биография 
После окончания МВТУ работал в Московском отделении котлотурбинного института. В 1949 г. окончил аспирантуру МВТУ и защитил кандидатскую диссертацию,

С 1956 г. и до последних дней жизни работал в Институте проблем управления АН СССР (первоначальное название — Институт автоматики и телемеханики — ИAT АН СССР), зав. лабораторией № 11 (приборостроение, средства автоматизации и системы управления).

По совместительству преподавал в МФТИ, профессор.

В 1959 г. группой под его руководством разработана универсальная система элементов промышленной автоматики — УСЭППА, ставшая основной элементной базой советского пневматического приборостроения и признанная лучшей в мире. На базе УСЭППА совместно с заводом «Тизприбор» стала серийно выпускаться система типовых приборов «СТАРТ».
Совместно с М. А. Айзерманом, Л. А. Гусевым, И. М. Смирновой и Л. И. Розоноэром в 1963 г. выпустил монографию «Логика. Автоматы. Алгоритмы» — первую в этой научной сфере.

За создание и внедрение приборов «СТАРТ» и элементов УСЭППА в 1964 г. в составе коллектива: М. А. Айзерман, А. А. Таль, Т. К. Берендс, Т. К. Ефремова, А. А. Тагаевская присуждена Ленинская премия. В 1975—1977 гг. тем же коллективом разработаны агрегатно-модульные системы «ЦИКЛ» (совместно с заводом «Тизприбор») и «КОМПАС» (совместно с заводом «Пневмоаппарат»).

В 1970-е годы руководил разработкой агрегатно-модульных комплексов ЦИКЛ и КОМПАС, выпускаемых заводами «Тизприбор» и «Пневмоаппарат». В 1980-е годы совместно с ЦНИИКА и заводом «Тизприбор» разработана информационно-управляющая система «Режим-1», являющаяся первым уровнем АСУ ТП.

Доктор технических наук (1967), тема диссертации «Синтез статических асинхронных последовательностных машин».

Соавтор и редактор сборников:
 Системы и устройства пневмоавтоматики [Текст] : [Сборник статей] / [Отв. ред. д-р техн. наук проф. А. А. Таль]. — Москва : Наука, 1969. — 461 с., 2 л. черт. : ил.; 26 см.
 Пневмоавтоматика [Текст] : [Материалы совещ.] / [Отв. ред. д-р техн. наук, проф. А. А. Таль] ; АН СССР. М-во приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. Ин-т проблем управления. — Москва : Наука, 1974. — 140 с. : ил.; 25 см.
 Пневмоавтоматика [Текст] : Тез. докл. 13 всесоюз. совещ. Донецк., июнь 1978 г. / [Отв. ред. д. т. н., проф. А. А. Таль]. — Москва : Наука, 1978. — 384 с. : ил.; 22 см.

Источники 
 Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова — 70 лет / РАН ; ред. колл.: С. Н. Васильев (гл. ред.) [и др.]. — М. : ИПУ РАН, 2009. — 580 с. — ISBN 978-5-91450-032-7 :
 http://www.mathnet.ru/links/23416507db2a0fb2c4ecad67cfbeb467/at3772.pdf
 https://www.ipu.ru/node/11879
 https://www.ipu.ru/node/12132
 А. А. Таль (некролог), Автомат. и телемех., 1995, № 12, 161—163